Talmühle steht für:
 Talmühle (Frankfurt (Oder)), Wohnplatz der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Talmühle (Mitterfels), Weiler und Ortsteil des Marktes Mitterfels im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen

Orte in Baden-Württemberg:
 Talmühle (Aspach), Ortsteil von Aspach im Rems-Murr-Kreis
 Talmühle (Bergatreute), Ortsteil von Bergatreute im Landkreis Ravensburg
 Talmühle (Boxberg), Wohnplatz auf der Gemarkung des Boxberger Stadtteils Bobstadt im Main-Tauber-Kreis
 Talmühle (Engen), Weiler im Engener Ortsteil Biesendorf im Landkreis Konstanz
 Talmühle (Sonnenbühl), Einzelhaus im Gemeindeteil Genkingen von Sonnenbühl, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Mühlen:
 Talmühle (Denkendorf), Denkendorf, Baden-Württemberg
 Talmühle (Dremmen), Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Talmühle (Gimmeldingen), Gimmeldingen, Rheinland-Pfalz
 Talmühle (Radebeul), Sachsen
 Talmühle (Schöckingen), Ditzingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Birkentalmühle
 Dahlmühle
 Talmühlequelle
 Thalmühle
 Thalmühl